Ive steht für:
St Ive, eine englische Gemeinde in der Grafschaft Cornwall
Ive (Band), südkoreanische Girlgroup

Ive ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Ive (1851–1937), österreichischer Romanist und Ethnologe
 Jonathan Ive (* 1967), britischer Designer

Die Abkürzung IVE steht für:
 Institut für verbraucherrelevanten Einbruchsschutz in Rosenheim, ein privates Fachinstitut von Herstellern, Prüfstellen und Sachverständigen im Bereich Einbruchsschutz
 Institut für Verkehrswesen, Eisenbahnbau und -betrieb der TU Braunschweig
 Instituto del Verbo Encarnado, eine aus Argentinien stammende römisch-katholische Ordensgemeinschaft, siehe Institut des fleischgewordenen Wortes

Siehe auch:
Ife
Ivo

Abkürzung